Mjelde:
 Erik (Nevdal) Mjelde (* 1984)
 Mons Ivar Mjelde (1967, Osterøy), um antigo atacante é um treinador da Noruega